Aulhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Aulhorn (1923–1991), die erste Ordinaria, d. h. die erste weibliche Lehrstuhlinhaberin, in Tübingen
 Johann Adam Aulhorn (1729–1808), Schauspieler, Sänger und Tänzer am Hof des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach